Ailbhe es un nombre propio de origen gaélico. Originalmente era un nombre masculino, y con frecuencia se latinizó como Alberto (un nombre con el que no tiene relación etimológica).

Puede referirse a:

 Ailbhe de Emly, (f. 528), obispo y santo;
 Ailbhe de Ceann Mhara (f. 814), clérigo;
 Ailbhe Ua Maíl Mhuaidh (f. 1223), obispo;
 Ailbhe Mac Raighnaill (1932-2014), taoiseach de Irlanda.
 Ailbhe Mac Shamhráin (1954-2011), historiador y celticista;
 Ailbhe Ní Ghearbhuigh (1984), poeta.